Натуральне число 1110
 1110 рік до нашої ери
 1110 рік нашої ери